Tour of the Alps 2018 var den 42. udgave af det italienske etapeløb Tour of the Alps, tidligere kendt som Giro del Trentino. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og blev arrangeret mellem 16. og 20. april 2018. Den samlede vinder af løbet blev franske Thibaut Pinot fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Sprintkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2018
2018